

Architettura 
 Cappella Brancaccio – edificio religioso di Napoli
 Palazzo Brancaccio – palazzo di Napoli
 Palazzo Brancaccio – palazzo di Roma, sede del Museo Nazionale d'Arte Orientale
 Stazione di Palermo Brancaccio – stazione di Palermo
 Teatro Brancaccio – teatro di Roma

Persone 
 Brancaccio – famiglia italiana
 Antonio Brancaccio  (1940) – bobbista italiano
 Antonio Brancaccio (1923-1995) – magistrato italiano, Ministro dell'interno nel Governo Dini
 Emiliano Brancaccio (1971) – economista italiano
 Emmanuele Brancaccio – vescovo della diocesi di Ariano dal 1667 al 1686
 Francesco Maria Brancaccio (1592-1675) – cardinale italiano
 Giovanni Brancaccio (1903-1974) – pittore e incisore italiano
 Giulio Cesare Brancaccio (1515-1586) – militare, attore e basso italiano
 Landolfo Brancaccio (...–1312) – cardinale italiano
 Lelio Brancaccio (1537-1599) – arcivescovo italiano
 Lelio Brancaccio (ca. 1560-1637) – militare e politico italiano
 Luisa Brancaccio (...) – scrittrice italiana
 Raul Brancaccio (1997) – tennista italiano
 Rinaldo Brancaccio (XIV secolo–1427) – cardinale italiano
 Salvatore Brancaccio (1842-1924) – nobile italiano, principe di Ruffano e di Triggiano
 Stefano Brancaccio (1618-1682) – cardinale italiano
 Tommaso Brancaccio (XIV secolo–1427) – pseudocardinale italiano

Altro 
 Brancaccio – quartiere di Palermo
 Brancaccio – miniserie televisiva diretta da Gianfranco Albano (2001)